Jubileo puede referirse a:

 Jubileo, celebración católica que declara uno de cada 25 años festivo para obtener la indulgencia plenaria;
 Jubileo, localidad de la Argentina;
 Estación Jubileo, estación de ferrocarril en Jubileo, Argentina;
 Jubileo de oro, celebración del 50º aniversario de un evento;
 Jubileo de diamante, celebración del 60º aniversario de un evento.